Ahrensburg Ost (buurt), een buurt in Ahrensburg
Ahrensburg Ost (metrostation), een station van de Hamburgse metro